Bandeville peut faire référence à :

Personnalités 
Bandeville, sculpteur du 
Maurice Louis Bandeville (1877-1953)